Лас Чинакас има више значења:

 Лас Чинакас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Чинакас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Чинакас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Чинакас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику